|- align="center"
|align="left"| Oswald Karch
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Narain Kartikejan
|2005, -
|0
|48
|46
|0
|0
|0
|0
|5
|- align="center"
|align="left"| Ukjo Katajama
|1992-1997
|0
|97
|95
|0
|0
|0
|0
|5
|- align="center"
|align="left"| Ken Kavanagh
|1958
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rupert Keegan
|1977-1978, 1980, 1982
|0
|37
|25
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Eddie Keizan
|1973-1975
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Al Keller
|1955-1959
|0
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Joe Kelly
|1950-1951
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Dave Kennedy
|1980
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Loris Kessel
|1976-1977
|0
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bruce Kessler
|1958
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Nicolas Kiesa
|2003
|0
|5
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Leo Kinnunen
|1974
|0
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Danny Kladis
|1954
|0
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Hans Klenk
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Peter de Klerk
|1963, 1965, 1969-1970
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Christian Klien
|-, 
|0
|51
|49
|0
|0
|0
|0
|14
|- align="center"
|align="left"| Karl Kling
|1954-1955
|0
|11
|11
|0
|0
|2
|1
|17
|- align="center"
|align="left"| Ernst Klodwig
|1952-1953
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Kamui Kobajaši
|-, 
|0
|76
|75
|0
|0
|1
|1
|125
|- align="center"
|align="left"| Helmuth Koinigg
|1974
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Heikki Kovalainen
|-
|0
|112
|111
|1
|1
|4
|2
|105
|- align="center"
|align="left"| Mikko Kozarowitzky
|1977
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Willi Krakau
|1952
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Rudolf Krause
|1952-1953
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Robert Kubica
|-, 
|0
|97
|97
|1
|1
|12
|1
|274
|- align="center"
|align="left"| Kurt Kuhnke
|1963
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Masami Kuvašima
|1976
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Daniil Kvjat
|-, 
|0
|95
|93
|0
|0
|3
|1
|'''170
|}

Opombe

K